Ка́штела (, ) — городская агломерация в центральной части Хорватии, в жупании Сплит-Далмация.

Она состоит из семи городков, расположенных вдоль побережья Адриатического моря от города Сплит до города Трогир между морем и Адриатическим шоссе; однако в административном плане считается единым городом.

Население — 34 103 чел. (2001).

Общие сведения 
Kaštela в хорватском языке — множественное от kaštel — замок, крепость. Каштела состоит из семи населённых пунктов:

 Каштел Гомилица (Kaštel Gomilica) — 4 075 чел. (2001)
 Каштел Камбеловац (Kaštel Kambelovac) — 4 505 чел.
 Каштел Лукшич (Kaštel Lukšić) — 4 880 чел.
 Каштел Нови (Kaštel Novi) — 5 309 чел.
 Каштел Стари (Kaštel Stari) — 6 448 чел.
 Каштел Сучурац (Kaštel Sućurac) — 6 236 чел.
 Каштел Штафилич (Kaštel Štafilić) — 2 650 чел.

Город протянулся почти на 20 километров вдоль моря, на их протяжении набережные чередуются с пляжами. Из достопримечательностей стоит отметить несколько прекрасно сохранившихся дворцов венецианского периода. Есть несколько промышленных предприятий. Рядом с городом находится международный аэропорт города Сплит.

История 
Каштела была основана греками, как порт близ города Салона (Сплит), но уже во времена Римской империи потеряла своё значение как грузовой порт и стала курортным местом, где, в частности, селились римские ветераны.

После распада империи город многократно переходил из рук в руки, разделяя судьбу соседних Сплита и Трогира, пока наконец не оказался в составе Венеции в 1420 г.

В венецианский период богатыми семьями в городе было построено множество дворцов, некоторые из них сохранились до наших дней.

В XV и XVI веках на 16-километровой прибрежной полосе было построено 13 крепостей для защиты от турок, до наших дней сохранились только семь из них, образовавших и давших имя городу Каштела ( — крепость, укрепление).

В настоящее время город из-за близости крупного промышленного Сплита отчасти потерял своё курортное значение.

Достопримечательности 
 Крепость Стафилео (1508) построена в Каштеле Штафилич для защиты от турок.
 Дворец Чипико (1512) — Каштел Нови.
 Дворец Виттури (1564) — Каштел Лукшич.
 Дворец Камби (1517) — Каштел Камбеловац
 оливковое дерево возрастом более 1500 лет
 Библейский сад — парк, в котором растут многие растения, упомянутые в Библии. Его украшают многочисленные творения хорватских скульпторов
 церковь Иоанна Крестителя в стиле барокко

Примечания

Ссылки 
 Городской портал 
 Городской сайт 
 Туристическая информация 

Города Хорватии
Населённые пункты Сплитско-Далматинской жупании